Горње Леденице може бити:

 Горње Леденице (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација БиХ, БиХ
 Горње Леденице (Пелагићево), насељено мјесто у општини Пелагићево, Република Српска, БиХ